Montigny-le-Tilleul (Henegouwen, België)
 Montigny (Calvados)
 Montigny (Cher) 
 Montigny (Loiret)
 Montigny (Meurthe-et-Moselle)
 Montigny (Sarthe)
 Montigny (Seine-Maritime)
in samenstellingen: